А́ллен () — округ в штате Канзас, США. Официально образован 25-го августа 1855 года, получил своё название в честь американского конгрессмена . По состоянию на 2012 год, численность населения составляла 13 319 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 308,418 км2, из которых 1 302,797 км2 суша и 5,646 км2 или 0,430 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 14 385 жителей в составе 5 775 домашних хозяйств и 3 892 семей. Плотность населения составляет 11,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 6 449 жилых строений, при плотности застройки около 5-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 94,80 %, афроамериканцы — 1,63 %, коренные американцы (индейцы) — 0,78 %, азиаты — 0,26 %, гавайцы — 0,00 %, представители других рас — 0,86 %, представители двух или более рас — 1,68 %. Испаноязычные составляли 0,00 % населения независимо от расы.

В составе 29,80 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 54,60 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,90 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 32,60 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 28,50 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 14,40 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,43 человека, и средний размер семьи 2,98 человека.

Возрастной состав округа: 25,20 % моложе 18 лет, 9,80 % от 18 до 24, 24,10 % от 25 до 44, 22,90 % от 45 до 64 и 22,90 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 39 лет. На каждые 100 женщин приходится 95,60 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 90,70 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 31 481 USD, на семью — 39 117 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 27 305 USD против 19 221 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 15 640 USD. Около 11,30 % семей и 14,90 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 20,20 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 12,70 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Аллен, штат Канзас
  Национальная ассоциация округов США
  Allen County - Directory of Public Officials
  Справочная информация по округу Скотт, штат Канзас
  История округа Скотт, штат Канзас
  Географическая карта (1996 год) железных дорог округа Скотт, штат Канзас
  Географическая карта (1915 год) железных дорог округа Скотт, штат Канзас

Округа Канзаса